Detta är en lista över sjöar i Katrineholms kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Katrineholms kommun.

Lista

Katrineholms kommun
 Lista